Suzémont, ancienne commune française de la Haute-Marne, aujourd'hui rattachée à Rachecourt-Suzémont ;
 Hannonville-Suzémont, commune française de Meurthe-et-Moselle ;
 Rachecourt-Suzémont, commune française de la Haute-Marne.